Выходный — поселок в Бугурусланском районе Оренбургской области в составе Пилюгинского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 24 километров по прямой на юг от центра города Бугуруслан.

История
Поселок основан в 1922 году как поселение артели «Выходное».

Население
Население в 2002 году составляло 168 человек (русские — 64%), по переписи 2010 года — 143 человека.

Примечания 

Населённые пункты Бугурусланского района